Иларио́н Смирно́в:
 Смирнов, Илларион (в монашестве Иларион Смирный; ум. 1698) — епископ Русской православной церкви, митрополит Псковский и Изборский.
 Смирнов, Иларион Дмитриевич (в монашестве Иннокентий; 1784—1819) — епископ Пензенский и Саратовский, ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии.